

События 
 Год начала строительства храма Соломоном.
 964 (13 год Му-вана) — Чжоуский Му-ван пошёл походом на запад и достиг «места, где отдыхали синие птицы», на горе Саньвэй. Согласно «Ши цзи», перед походом на запад против цюаньжунов его увещевал Цзи-гун Моу-фу, чья речь приведена в эпизоде 1 «Го юй».

См. также

Примечания